Alberto di Jorio – cardinale italiano
Antonio Di Jorio – compositore e direttore di banda italiano
Francesco Di Jorio – calciatore svizzero

Pagine correlate
De Jorio
Di Iorio